Сергей Иванович Маслов ( — ) — слесарь-сборщик Пензенского велосипедного завода имени М. В. Фрунзе Министерства машиностроения СССР, город Пенза Полный кавалер ордена Трудовой Славы (1986).

Биография 
Родился 31 мая 1931 года в селе Андреевка Колышлейского района ныне Пензенской области России.

Окончил ремесленное училище. С 1946 по 1998 год работал слесарем-сборщиком экспериментального цеха Пензенского велосипедного завода имени М. В. Фрунзе – производственного объединения «Завод имени М.В. Фрунзе» (в дальнейшем – ОАО «ЗИФ»). Являлся рационализатором, неоднократным участником Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР, наставником молодёжи.

Указами Президиума Верховного Совета СССР  от 25 апреля 1975 года, от 10 марта 1981 года и от 8 августа 1986 года Маслов Сергей Иванович награждён орденами Трудовой Славы 3-й, 2-й и 1-й степеней. Стал полным кавалером ордена Трудовой Славы.

С 1998 года – на заслуженном отдыхе.

Жил в Пензе. Умер 12 июля 2011 года. Похоронен в городе в Пензе на аллее славы Новозападного кладбища.

Награды и звания 
Награждён орденами Трудовой Славы 1-й, 2-й, 3-й степеней: 

Медаль «За доблестный труд»
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «Ветеран труда»
 медалями.
 Почётный гражданин города Пензы (18.05.1987).

Примечания

Литература 
 Почётные граждане

Ссылки 

 

Похороненные на Новозападном кладбище